Captura de peixos petits que inclou el Jonquillo (menys del 60%) però també d'altres espècies com Crystallogobius linearis i Pseudaphya ferreri, entre altres espècies.
 Crystallogobius linearis
 Pseudaphya ferreri

Referències